Vathanjärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vathanjärvet (Jukkasjärvi socken, Lappland, 753141-172938), sjö i Kiruna kommun,  (7,21 ha)
Vathanjärvet (Jukkasjärvi socken, Lappland, 753155-173008), sjö i Kiruna kommun,  (9,74 ha)
Vathanjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 752779-172945), sjö i Kiruna kommun,  (21,2 ha)
Vathanjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 753132-173328), sjö i Kiruna kommun,  (8,71 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn